Cordillera Riesco puede referirse a:
 Cordillera Riesco (Isla Riesco), ubicada en la isla Riesco, al noroeste de Punta Arenas, Chile.
 Cordillera Riesco (Santa María - Montañas) ubicada entre el canal Santa María y el canal de las Montañas, al oeste de Puerto Natales, Chile.